Bal kan som auktorsförkortning betyda:

 Animesh Bal
 S.N. Bal

Robotskapade auktorsförkortningar